III. Károly néven ismert uralkodók
 III. (Kövér) Károly nyugati frank király és római császár, II. Károly néven keleti frank király és francia király (839–888)
 III. (Együgyű) Károly francia király (879–929) nyugati frank királyként IV. Károly lenne 
 III. (Kis) Károly nápolyi király (1345?–1386), II. Károly néven magyar király
 III. (Nemeslelkű) Károly navarrai király (1361–1425)
 III. Károly magyar király, VI. Károly néven német-római császár (1685–1740)
 III. Károly spanyol király (1716–1788)
 III. Károly (Ferdinánd) parmai herceg (1823–1854) 
 III. Károly monacói herceg (1818–1889)
 III. Károly brit király (1948– )
hasonló néven
 III. Károly Emánuel szárd–piemonti király (1701–1773)